Hellmesberger es un apellido que hace referencia a una familia de músicos austriacos:

Georg Hellmesberger (padre) (1800-1873), padre de Josef y Georg.
Josef Hellmesberger (padre) (1828-1893), padre de Josef (hijo) y Ferdinand.
Georg Hellmesberger (hijo) (1830-1852).
Josef Hellmesberger (hijo) (1855-1907).
Ferdinand Hellmesberger (1863-1940).